Рёдль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёдль, Артур (1898—1945) — штандартенфюрер СС, комендант концлагеря Гросс-Розен.
 Рёдль, Людвиг (нем. Ludwig Rödl; 1907—1970) — немецкий шахматист; международный мастер.
 Рёдль, Хенрик (нем. Henrik Markus Rödl; род. 1969) — немецкий профессиональный баскетболист и тренер.